Сезон 1999/2000 стал для «Милана» 66-м в Чемпионате Италии. Клуб не смог защитить чемпионский титул 1998/99, закончив первенство на 3-м месте. Клуб плохо выступил в Лиге чемпионов, не выйдя даже в плей-офф Кубка УЕФА. В Кубке Италии клуб вылетел на стадии 1/4 финала от «Интера». Клуб также проиграл «Парме» в Суперкубке Италии.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки :

Зима 

Убытки :

Ушли из клуба

Лето 

Доходы:

Зима 

Доходы: 

Общие доходы : 

Общие убытки : 

Разница:

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

1999